Оrano S. A. (до 2018 года — Areva S. A.) — крупная международная французская промышленная компания, лидер атомной промышленности Франции. Переименование было произведено после того, как Areva оказалась на грани банкротства.

При этом, юридическое лицо "Areva S.A." было сохранено. Его основная функция – финансовое сопровождение группы на переходный период и исполнение ранее заключенных контрактов, в частности по строительству третьего энергоблока АЭС Олкилуото в Финляндии. Для этого была произведена дополнительная эмиссия акций, которая была выкуплена за 2 млрд евро французским государством. 

Основные направления деятельности ОRANO S. A. связаны с ядерной энергетикой: добыча урана, переработка и обогащение урана, изготовления топливных сборок (ТВС), транспортировка ядерного топлива, обращение с радиоактивными отходами, переработка отработавшего ядерного топлива, вывод из эксплуатации ядерных объектов.

Вплоть до лета 2016 года Areva была единственной западной компанией, которая была представлена во всех видах деятельности, связанной с производством ядерной энергии. Кроме этого, она занималась разработкой и производством оборудования для электрогенерации из альтернативных и возобновляемых источников.

После реорганизации, которая продлилась полтора года, деятельность группы была переориентирована на работу исключительно вокруг ядерного топливного цикла.

Основным производственным филиалом Orano стало предприятие  (бывшая Areva NC).

Штаб-квартира компании находится в Курбевуа, Париж.

История 
Компания «Areva» была создана 3 апреля 2001 года путём слияния французских компаний атомной промышленности: «Framatome», «Cogema» и «Technicatome», которые подчинялись  Комиссариату по атомной энергии Франции (). Организационно компания «Areva» была основана на базе подразделения Комиссариата по атомной энергии Франции — «CEA-Industrie».

В июне 2016 года после многолетних убытков чистый долг группы достиг 7,0 млрд евро. Акционеры компании (французское государство) решили реструктурировать бизнес компании Areva S.A., выведя из нее предприятия атомного машиностроения (Areva NP), ядерных силовых установок и исследовательских реакторов (Areva TA), ветроэнергетики и др.

С июня 2016 года группа «Areva» начала широкомасштабную реорганизацию. На переходный период компания получила временное название New Areva Holding. Во время реорганизации Areva продала принадлежавшую ей компанию ветроэнергетики Adwen испанскому подразделению Siemens, Gamesa), подразделение Areva TA по работе с ядерными силовыми установками (в частности, для подводных лодок класса «Барракуда») — Министерству обороны Франции, подразделение по работе с инструментами измерения радиоактивности в австралийской Канберре — американской компании Mirion Technologies. Но главной сделкой в этом направлении стала продажа Areva NP, занимающейся строительством и техническим обслуживанием реакторов, компании Électricité de France. Эта компания вернула себе историческое название Framatome.

В феврале 2017 г. «Areva» договорилась о вхождении в капитал New Areva японских «Japan Nuclear Fuel Limited» и «Mitsubishi Heavy Industries», которые выкупили по 5 % акций компании

В результате всех этих действий, на конец 2017 года консолидированный долг группы был снижен до 3 млрд евро.

23 января 2018 года группа Areva сменила свое название на Orano.

По состоянию на август 2019 года Orano является вторым по величине производителем урана в мире с долей 11 % в мировом производстве урана. Orano управляет площадками по производству урана в Канаде, Казахстане и Нигерии. В Канаде его деятельность включает участие в урановом заводе McClean Lake, руднике Cigar Lake, руднике McArthur River и урановом заводе Key Lake. В Казахстане у Orano есть совместное предприятие с Казатомпромом под названием Katco. В Нигере Orano управляет двумя шахтами недалеко от Арлита на севере Нигера, а также разрабатывает проект Имурарен, расположенный в 80 километрах (50 миль) от Арлита. Кроме того, ему принадлежит законсервированная шахта Треккопье в Намибии вместе с опреснительной установкой недалеко от Свакопмунда. В Габоне ей принадлежит территория бывшего уранового рудника Мунана, где добыча полезных ископаемых велась с 1961 по 1999 год.

В Монголии компанией открыто месторождение Дулаан Уул.

Акционеры 
По состоянию на 1 марта 2018 года, собственниками группы Orano являются: 

 Французское государство: 45,2 %;
 Areva S.A.: 40 %;
 JNFL (Japan Nuclear Fuel Limited): 5 %;
 MHI (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.): 5 %;
 CEA (Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии): 4,8 %.

Сотрудничество c Россией 
Одним из поставщиков компании является российский ОАО «Машиностроительный завод» компании ТВЭЛ.

Сотрудничество длится уже более 20 лет и по состоянию на октябрь 2013 года ОАО МСЗ выполнило для Orano (Areva) более 3000 тепловыделяющих сборок.

Дочерние компании 
Основные филиалы реструктуризированной компании Оrano SA (Areva) по состоянию на конец 2017 года:

 Orano Cycle SA
 Orano Mining SA
 Orano Projects SAS
 Orano Med SAS
 Orano USA LLC
 Orano Support SAS
 Orano Assurance et Réassurance SA
 SinerGIE (50%)

Кроме этого в состав группы входит более ста компаний с разной степенью аффилированности.

Примечания

Ссылки 
 

Компании Франции
Ядерная энергетика
Areva